Palau je lahko:
 Palau, država
 Palau (otok)
 Palau, Olbia - Tempio (Italija)